Округ Крук () — округ, расположенный в штате Вайоминг (США) с населением в 5887 человек по статистическим данным переписи 2000 года. К 2005 году население округа выросло до 6182 человек.

Столица округа находится в городе Сандэнс.



История 
Округ Крук был сформирован в 1875 году и получил своё название в честь бригадного генерала периода Индейских войн Джорджа Крука.

География 
По данным Бюро переписи населения США округ Крук имеет общую площадь в 7436 квадратных километров, из которых 7407 кв. километров занимает земля и 31 кв. километр — вода. Площадь водных ресурсов округа составляет 0,42 % от всей его площади.

На территории округа находится природный монумент Чёртова Башня

Соседние округа 
 Картер (Монтана) — север
 Лоуренс (Южная Дакота) — восток
 Бьютт (Южная Дакота) — восток
 Вестон — юг
 Кэмпбелл — запад
 Паудэр-Ривер (Монтана) — северо-запад

Национальные охраняемые территории 
 Национальный парк Блек-Хилс (часть)
 Национальный природный монумент Чертова Башня
 Национальный заповедник Тандер-Бейсин (часть)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе Крук проживало 5887 человек, 1645 семей, насчитывалось 2308 домашних хозяйств и 2935 жилых домов. Средняя плотность населения составляла 1 человек на один квадратный километр. Расовый состав округа по данным переписи распределился следующим образом: 97,86 % белых, 0,05 % чёрных или афроамериканцев, 1,02 % коренных американцев, 0,07 % азиатов, 0,75 % смешанных рас, 0,25 % — других народностей. Испано- и латиноамериканцы составили 0,92 % от всех жителей округа.

Из 2308 домашних хозяйств в 32,30 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 62,30 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 5,40 % семей женщины проживали без мужей, 28,70 % не имели семей. 24,90 % от общего числа семей на момент переписи жили самостоятельно, при этом 10,30 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домашнего хозяйства составил 2,51 человек, а средний размер семьи — 3,01 человек.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2000 года распределилось следующим образом: 26,90 % — жители младше 18 лет, 6,60 % — между 18 и 24 годами, 24,60 % — от 25 до 44 лет, 27,20 % — от 45 до 64 лет и 14,70 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст жителей округа составил 40 лет. На каждые 100 женщин в округе приходилось 102,40 мужчин, при этом на каждых сто женщин 18 лет и старше приходилось 101,80 мужчин также старше 18 лет.

Средний доход на одно домашнее хозяйство в округе составил 35 601 доллар США, а средний доход на одну семью в округе — 43 105 долларов. При этом мужчины имели средний доход в 34 483 доллара в год против 18 967 долларов среднегодового дохода у женщин. Доход на душу населения в округе составил 17 379 долларов в год. 7,8 % от всего числа семей в округе и 9,10 % от всей численности населения находилось на момент переписи населения за чертой бедности, при этом 9,90 % из них были моложе 18 лет и 11,80 % — в возрасте 65 лет и старше.

Главные автодороги 
  I-90
  US 14
  US 16
  US 212
  US 24
  US 51
  WH 111
  WH 112
  WH 113
  WH 116
  WH 585

Населённые пункты

Города 
 Халетт
 Муркрофт
 Пайн-Хейвен
 Сандэнс

Другие 
 Аладдин
 Альва
 Бьюла

Политика 
На президентских выборах округ Крук исторически голосует за Республиканскую партию США. Последним из демократов, за которого проголосовало население округа стал Франклин Делано Рузвельт (1932 год).

В течение по крайней мере пяти последних президентских выборов кандидаты от Демократической партии США набирали в округе Крук менее 24 % голосов от всех принимавших участие в выборах.

Примечания

Ссылки 
 National Register of Historic Places listing for Crook Co., Wyoming

Округа Вайоминга
 
Появились в 1875 году